Der US-Bundesstaat Kansas ist in 105 Countys unterteilt.

Einzelnachweise 

 
Kansas